Eurosong 2022 to irlandzkie preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022. Odbyły się przez program The Late Late Show.

Wyniki

Przypisy 

Preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022
2022 w Irlandii
Muzyka w Irlandii